Dehne ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dehne (1832–1906), deutscher Maschinenbauer und Unternehmer 

 Christoph Dehne (* zwischen 1580 und 1585; † nach 1628), deutscher Steinmetz und Bildhauer
 Frank Dehne (* 1976), deutscher Volleyballspieler
 Johann Christian Conrad Dehne († 1791), deutscher Mediziner 
 Johann Friedrich Anton Dehne (1787–1856), deutscher Pharmazeut und Naturforscher
 Julius Dehne (1873–1950), sächsischer Finanz- und Innenminister, Oberbürgermeister von Plauen
 Kurt Dehne SJ (1901–1990), deutscher römisch-katholischer Priester und Jesuit sowie ein entschiedener Gegner des Nationalsozialismus
 Ludwig Dehne († 1799), deutscher Zuckerbäcker
 Marco Dehne (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Miriam Dehne (* 1968), deutsche Regisseurin und Autorin
 Paul Dehne (1884–1969), deutscher Musikwissenschaftler 
 Pia Dehne (* 1964), deutsche Künstlerin
 Ronald Dehne (* 1948), deutscher Schauspieler
 Stephanie Dehne (* 1983), deutsche Politikerin (SPD)

Siehe auch:
 Dene
 Dähne
 Däne